'''Selden kan syfta på:

 John Selden
 Selden P. Spencer
 Selden, Kansas
 Selden, New York
 Folke Seldén
 Gunnar Seldén
 Ragnar Seldén